

Fonction politique
 Le bourgmestre est le détenteur du pouvoir exécutif au niveau communal dans plusieurs pays. Il correspond au titre de maire en France et au Canada, de syndic ou de maire en Suisse. Voir en particulier :
 Bourgmestre en Allemagne ;
 Le bourgmestre-gouverneur de Berlin gère les affaires de Berlin à la fois en qualité de bourgmestre et de chef de gouvernement, Berlin ayant en tant que Cité-État le double statut de ville-arrondissement et de Land de la République fédérale d’Allemagne.
 Bourgmestre en Belgique ;
 Bourgmestre en République démocratique du Congo ;
 Bourgmestre en Hongrie ;
 Bourgmestre au Luxembourg.
 Bourgmestre aux Pays-Bas.
 Bourgmestre fut également le titre porté par le chef de l'État de la République de Mulhouse avant sa réunion à la République française.

Ornithologie
Le goéland bourgmestre est une espèce d'oiseau nichant en Arctique et sur les côtes européennes de l'océan Atlantique.

Arts
 La Vierge et l'Enfant avec la famille du bourgmestre Meyer est un tableau du peintre allemand Hans Holbein le Jeune.
 Le Bourgmestre de Furnes est un roman de Georges Simenon.
 Le bourgmestre a dit est un film Marie-Hélène Massin (1996).